The Convert –  film del 1911 diretto da Thomas H. Ince
 The Convert –  film del 1923 diretto da H. Manning Haynes